

Localidades

Polk City (Flórida)
Polk City (Iowa)

Ver também
 Polk

Desambiguações de topônimos